

Patronyme 

 Alex Pullin (1987-2020), snowboardeur australien
 Cyril Pullin (1892-1973), inventeur, ingénieur et pilote de moto de course britannique
 John Pullin (1941-2021), joueur de rugby à XV anglais

Voir aussi 
 Pullin, une société textile française
 Ascot-Pullin Motorcycles, un fabricant de motos britannique